E462  peut désigner :
 E462, numéro E de l’éthylcellulose, un additif alimentaire ;
 Route européenne 462, reliant Brno (Tchéquie) à Cracovie (Pologne).